Ellrichshausen ist ein Familienname:
 Ellrichshausen (Adelsgeschlecht), teils auch Erlichshausen, fränkische Adelsfamilie, mit unter anderen den Angehörigen:
 Joseph von Ellrichshausen (1832–1906), Ritterschaftlicher Abgeordneter und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Karl Reinhard von Ellrichshausen (1720–1779), Generalfeldzeugmeister von Kaiserin Maria Theresia
 Konrad von Erlichshausen (auch: Konrad von Ellrichshausen; * um 1390 oder 1395; † 1449), Hochmeister des Deutschen Ordens
 Ludwig von Erlichshausen (auch: Ludwig von Ellrichshausen; * um 1410 oder 1415; † 1467), Hochmeister des Deutschen Ordens
 Ludwig von Ellrichshausen (1789–1832), Rittergutsbesitzer und Direktor der land- und forstwirtschaftlichen Lehranstalt Hohenheim
 Otto Ernst Christian von Ellrichshausen (1821–1893), k.u.k. Oberst

Ellrichshausen ist ein Ortsname:
 Ellrichshausen (Satteldorf), Ortsteil und Dorf der Gemeinde Satteldorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg